Institute of Management Accountants - Международная ассоциация сертифицированных специалистов по управленческому учёту. 
 Integrated Motor Assist - технология гибридного (бензино-электрического) двигателя.
 Interactive Multimedia Association - организация по стандартизации.
 IMA (альбом) - первый альбом американского музыканта BT
 International Mineralogical Association — Международная минералогическая ассоциация